Göztepe peut désigner :

Personnalités 
 Fuat Göztepe (1912-1991) : footballeur turc.

Toponymes

Göztepe : un quartier du district de Bağcılar à Istanbul ;
 Göztepe : un quartier du district de Beykoz à Istanbul ;
 Göztepe : un quartier du district de Kadıköy à Istanbul.

Transports

Göztepe : une station de la Ligne M4 du métro d'Istanbul ;
 Göztepe : une gare du train de banlieue Marmaray à Istanbul ;
 Göztepe : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir.

Sports 
 Göztepe SK : un club de football de la ville d'Izmir, en Turquie.

Homonymie de toponyme